So Far Away – singolo di Carole King del 1971
 So Far Away – album dei The Chords del 1980
 So Far Away – singolo dei Dire Straits del 1985
 So Far Away – singolo degli Staind del 2003
 So Far Away – singolo degli Avenged Sevenfold del 2010
 So Far Away – singolo di Martin Garrix e David Guetta del 2017